Шо́несси () — фамилия и топоним:
 Фамилия
 Шонесси, Винифред — настоящее имя Наташи Рамбовой (1897—1966). 
 Шонесси, Джо (род. 1992) — ирландский футболист.
 Шонесси, Меган (род. 1979) — американская теннисистка.
 Топоним
 Шонесси — железнодорожная станция в Калгари, Канада.